Les mots Sinensis (masculin ou féminin) et Sinense (neutre) sont deux déclinaisons (notamment du nominatif singulier) d'un adjectif latin signifiant « chinois, de Chine ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots sinensis et sinense (en italique et sans majuscule) servent d'épithète spécifique ou de nom subspécifique pour nommer des espèces et sous-espèces animales ou végétales originaires de Chine. Pour les espèces concernées, consulter les listes générées automatiquement : sinensis, sinense.

Culture et société 
 La Flora Sinensis est l'un des premiers livres européens d'histoire naturelle de la Chine, rédigé en latin et illustré par le missionnaire jésuite polonais Michał Boym, publié à Vienne en 1656.

Épithète spécifique